У фіналі Бйорн Борг переміг Роско Теннера з рахунком 6–7, 6–1, 3–6, 6–3, 6–4. На цьому Вімблдоні також вперше ввели тайбрейк за рахунку 6–6 замість 8–8.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1979 Wimbledon Men's Singles draw

1979 у тенісі
Вімблдонський турнір